Знову вдома — американська романтична кінокомедія 2017 року.
 Знову вдома — 4-й епізод десятого сезону серіалу «Цілком таємно».